La specialità dei 50 metri rana maschili dei campionati europei di nuoto 2018 si è svolta il 7 e 8 agosto 2018, presso il Tollcross International Swimming Centre di Glasgow, nel Regno Unito.

Podio

Record 
Prima della manifestazione il record del mondo (RM), il record europeo (EU) e il record dei campionati (RC) erano i seguenti.

Risultati

Batterie

Semifinali

Finale

50 rana M